«Парень из пузыря» () — комедия, снятая режиссёром Блэром Хэйсом в 2001 году.

Сюжет 
Джимми Ливингстон родился без иммунитета. Чтобы спасти несчастному малышу жизнь, доктора поместили его в пластиковый пузырь, способный дезинфицировать что угодно. Когда мальчику исполнилось четыре года, его, мягко говоря, нервная мама забрала Джимми домой. Беднягу постоянно дразнили соседские дети, но он смиренно терпел всё это. Когда Джимми исполнилось 16 лет, в соседний дом заселилась молодая и симпатичная Хлоя. Естественно, Джимми не мог с ней познакомиться и только наблюдал за девушкой в окно. Вскоре он влюбился в Хлою (чего не одобрила его мама).

Через четыре года Хлоя всё-таки познакомилась с парнем, узнав, что рядом с ней живёт «урод в пузыре», как друзья Хлои называли
Джимми. Он ей очень даже понравился, и Хлоя за короткие сроки подружилась с Джимми. Однажды, придя в гости к Джимми, Хлоя призналась ему, что выходит замуж. Женихом оказался крутой парень Марк, против которого у Джимми совсем не было шансов. Бедняга поссорился с подругой, после чего она, обиженная, уехала на Ниагару — туда, где через три дня должна пройти свадьба.

Хлоя оставила открытку для Джимми. Открыв её, парень не поверил своим глазам: там были написаны три заветных слова! Джимми всерьёз решил отправиться за Хлоей и сорвать её свадьбу. Для этого он соорудил передвижной пузырь и ранним утром вышел из дома.

«Надо бы сесть на автобус», подумал Джимми, и направился к автобусной остановке. Бесконечно спокойный продавец билетов посмотрел на Джимми, как на сумасшедшего. Когда же парень спросил, до какого места хватит нескольких монеток, которые у него были, продавец включил микрофон, попросил Джимми сделать шаг назад и, указав на промежность Джимми, ответил: «Вот до сих пор». После такого порыва остроумия продавец позвал следующего клиента, но кроме Джимми рядом никого не было: конечно, ведь дело происходило утром.

Через некоторое время рядом остановился автобус. Из него выбежало несколько одинаково одетых парней и девушек, которые, улыбаясь, взяли Джимми с собой. Ребята оказались членами ансамбля «Яркие и Блестящие». Все парни из этой группы имели имя Тодд, а все девушки — Лорейн. Это немного удивило Джимми, но он всё-таки завязал с музыкантами разговор. Оказалось, что ребята — сектанты. Стоило Джимми это озвучить, как «Яркие и Блестящие» выбросили его из автобуса и поехали дальше… Но потом оказывается, что предводитель секты назвал парня в пузыре избранником, который приведёт их к вечному счастью. Его подвозит мотоциклист до Лас-Вегаса, потом он, когда его сбивает мать, попадает в поезд, где куча таких же как он — необычных, паноптикум на колёсах. Затем его подвозит индус на автобусе с мороженым с карри. При всём при этом в фильме разворачивается война байкеров и ансамбля «Яркие и Блестящие».

В конечном итоге всё заканчивается классическим американским «хэппи-эндом»: Джимми успевает в церковь до того как Хлою и Марка объявляют мужем и женой, Хлоя, растроганная преданностью Джимми, всё-таки делает свой выбор в его пользу. Эта сцена является отсылкой к похожей сцене в фильме Выпускник. Плюс ко всему, становится известно, что Джимми напрасно брезговал «внешним миром». Всё это время его, мягко говоря, заботливая мама скрывала от него, что его иммунитет восстановился в 4 года, на что она, впоследствии, ответила: «Я так не хотела, чтобы ты жил в мире, где так много грязи и других ужасных вещей!»

См. также 
 Веттер, Дэвид
 Под колпаком — фильм на ту же тематику 1976 года

Кинокомедии США
Кинокомедии 2001 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2001 года